Snail, qui veut dire escargot en anglais, peut désigner :
 Snail (entreprise), entreprise de jeux vidéo chinoise ;
 SNAI1, appelé aussi snail, un facteur de transcription à doigt de zinc;
 Snail Maze, jeu vidéo créé par Sega en 1986.